Stato islamico – forma di governo basato sulla sharīʿa.
 Stato islamico dell'Afghanistan – governo del 1992 in Afghanistan.
 Stato Islamico – gruppo jihadista salafita, alla guida di un autoproclamato califfato tra il 2014 e il 2019.
 Nazione islamica – movimento afroamericano negli Stati Uniti d'America.